Lahar puede referirse a:
 Lahar, ciudad de la India en el estado de Madhya Pradesh.
 Lahar, diosa del ganado en la mitología sumeria. 
 Lahar, flujo de lodo proveniente de los estratovolcanes.